Хангай:

 Хангай — горный массив в Монголии.
 Хангай — сомон аймака Архангай, Монголия.

См. также 
 Хангал (значения)